Monte Novo steht für:

 Monte Novo do Castelinho, Staudamm in Portugal 
 Talsperre Monte Novo, Talsperre in der Region Alentejo, Portugal